La Codina (Castellcir), masia a Castellcir (Moianès)
 La Codina (Castellterçol), masia de Castelltersol (Moianès)
 La Codina (les Planes d'Hostoles), casal a les Planes d'Hostoles (Garrotxa)
 La Codina (Pinell de Solsonès), masia a Pinell de Solsonès (Solsonès)
 La Codina (Sant Bartomeu del Grau), masia a Sant Bartomeu del Grau (Osona)
 la Codina (Gaià)
 La Codina (Vic), mas al nord-oest del nucli de Sentfores (Osona)